Johan II (franska: Jean II) född 16 april 1319 i Orléans, död 8 april 1364 i London, även kallad Johan den gode (franska: Jean le Bon), var kung av Frankrike 1350–1364.

Biografi
Johan II var son till Filip VI och Johanna av Burgund. Han fullföljde faderns ridderligt feodala regeringsideal. Hans oöverlagda och våldsamma uppträdande mot kung Karl II av Navarra och några högadliga vasaller ledde till ett förnyande av hundraårskriget med England. Johan blev trots mångdubbel övermakt besegrad i slaget vid Poitiers och tillfångatogs av prinsen av Wales. 

Han frigavs ur fångenskapen, men återvände dit för att ej bryta ridderskapets lagar då hans son Ludvig, vilken lämnats som gisslan rymt, och dog i England. Under hans regering blev gapet mellan feodaladeln och övriga befolkningsgrupper alltmer påfallande och landet skakades av flera uppror.

Gift 1332 med Bonne av Luxemburg (1316–1349), som dog av pesten. Syster till Kejsar Karl IV.

 Karl V av Frankrike
 Marie av Frankrike, gift med en hertig av Bar.
 Ludvig, hertig av Anjou, född 1339, greve av Provence 1381–1384 och titulärkonung av Jerusalem, gift med Marie av Bretagne.
 Johan av Berry
 Filip II av Burgund, (?–1404) gift med Margareta av Flandern.
 Jeanne, gift med Karl II av Navarra.
 Isabella av Frankrike, (?–1371) 23 år gammal, gift med Gian Galeazzo av Milano.

Gift 1350 med Johanna I av Auvergne (1326-1361), som dog av pesten.

Anfäder

Noter

Externa länkar 

Frankrikes regenter
Huset Capet
Huset Valois
Burgund
Personer i Frankrike under 1300-talet
Födda 1319
Avlidna 1364
Män
Hertigar av Normandie